De derde etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op maandag 4 juli 2016 van Granville naar Angers.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 223,5 km. Er was onderweg 1 beklimming van de vierde categorie: de Côte Villedieu-les-Poêles. Bij Bouillé-Ménard was een tussensprint.

Verloop 
Net na de start zette Armindo Fonseca een solo-ontsnapping op. Hij kreeg een maximale voorsprong van meer dan tien minuten. Op 88 kilometer van de meet demarreerde Thomas Voeckler uit het peloton. Voeckler bracht hulde aan zijn ploegmaat Romain Guyot, die eerder in 2016 verongelukte. Hij was afkomstig van aankomstplaats Angers. Voeckler en Fonseca werden gegrepen acht kilometer voor de meet. In de sprint boekte Cavendish zijn tweede ritoverwinning.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 3e etappe op letour.fr

03
Sportevenement in Pays de la Loire
Sport in Maine-et-Loire
Angers